Бремгартен () — трасса, проложенная по дорогам общего пользования, использовалась для гонок Формулы-1 Гран-при Швейцарии в сезонах — годов. Находится недалеко от города Берн, Швейцария. На трассе Бремгартен было проведено 14 Гран-при Швейцарии, в том числе 5 Гран-при, входящих в официальный зачёт чемпионата мира Формулы-1.

Впервые соревнования на трассе прошли в 1931 году (мотогонки). Трасса представляла собой короткие прямые участки, разбитые скоростными прямыми. В 1934 году на Бремгартене прошли первые автогонки.

С 1955 года соревнования на трассе перестали проводиться, так как автогонки на территории Швейцарии были запрещены после аварии в Ле-Мане (повлёкшей смерть 80 человек).

Победители Гран-при Швейцарии на трассе Бремгартен 
 Розовым цветом помечены Гран-при, не входящие в чемпионат Формулы-1.
 Желтым цветом помечены Гран-при, входящие в пред-военный чемпионат Европы
 # — нумерация Гран-при Швейцарии, римскими цифрами пронумерованы все Гран-при, арабскими — входящие в чемпионат мира Формулы-1

Ссылки 
Google Maps

Бремгартен
Бремгартен
Бремгартен
Бремгартен